Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Europe sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO. Les éléments turcs, chypriotes, russes et des pays caucasiens (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) figurent sur cette liste et non celle d'Asie et Océanie.

Statistiques

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
 Patrimoine culturel immatériel de l'humanité
 Listes localisées :
 Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique
 Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Amérique
 Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Asie et Océanie

Lien externe 
 

+Europe
Patrimoine culturel immateriel
Liste de lieux géographiques
Liste de pays